Гран-при Испании — четвёртый гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 25 по 27 апреля 2008 года на трассе Каталунья. Последний Гран-при команды Супер Агури.

Квалификация 
Завершая квалификацию предпоследним, испанец Фернандо Алонсо добился промежуточного поула. Тем не менее, ехавший следом Кими Райкконен оказался быстрее. «Квалификация сложилась очень удачно, — заявил впоследствии Алонсо — однако мы не возлагаем слишком больших надежд на успех в гонке.»

Гонка 
Гонка началась со столкновения Адриана Сутиля и Дэвида Култхарда, после которого в автомобиль немца врезался Себастьян Феттель. Фелипе Масса обошёл Алонсо, Хэмилтон — Кубицу, Хайдфельд — Трулли. Затем последовало ещё несколько сходов.

Ключевой момент гонки настал на 24-м круге, когда в тяжелую аварию попал Хейкки Ковалайнен. От удара гонщик потерял сознание и был доставлен на вертолёте в госпиталь. Осколки McLaren финна были разбросаны по асфальту, поэтому на трассе появился автомобиль безопасности. Из-за этого ряд гонщиков, не успевших совершить дозаправку — в том числе, лидировавший после дозаправок Ник Хайдфельд — вынуждены были остановиться в боксах в режиме сэйф-кара, потеряли множество позиций и получили штрафы за выезд из боксов во время их закрытия.

В конце гонки двигатели многих машин не выдержали нагрузки, сгорели моторы на машинах Фернандо Алонсо и Нико Росберга. Дэвид Култхард обогнал Такуму Сато, Хайдфельд прорвался с последнего места на девятое, но очков набрать не смог. Гонку выиграл Райкконен, упрочив своё лидерство в личном чемпионате и выведя Ferrari на первую строчку в командном. BMW из-за неудачной стратегии потеряли лидерство. Renault, сошедшие в полном составе, пропустили вперед Red Bull, чей гонщик Марк Уэббер удачно выступил.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение после гонки 

 Чемпионат мира

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании
Сентябрь 2008 года